Negatron é um álbum de 1995 da banda canadense de thrash metal Voivod.

Faixas

Formação 
 Eric Forrest - vocal, baixo
 Denis D'Amour - guitarra
 Michel Langevin - bateria

Referências

Álbuns de thrash metal
Álbuns de 1995
Álbuns de Voivod